Show Me the Way (Peter Frampton), een single van Peter Frampton
Show Me the Way (Styx), een single van Styx